Euskadi, néologisme créé par Sabino Arana au  (initialement sous la forme Euzkadi) désigne :

 principalement, la Communauté autonome du Pays basque, une des 17 communautés autonomes d'Espagne et comprenant les trois provinces basques du Guipuscoa, de Biscaye et d'Alava ;
 parfois et initialement, le Pays basque au sens large en tant qu'ensemble politique basque qui comprend les sept provinces basques (Guipuscoa, Biscaye, Alava, Navarre, Labourd, Basse-Navarre et Soule).

Euzkadi (avec un « z ») désigne quant à lui la nation ou la patrie basque dans le même ensemble territorial.

Voir aussi
On retrouve également le terme Euskadi dans :
 Pierre Dumas, Euskadi, l'homme qui mourut deux fois ;
 Radio Euskadi, radio en espagnol du groupe Euskal Irrati Telebista, qui dépend du gouvernement de la Communauté autonome basque ;
 Euskadi Irratia, radio en basque du groupe Euskal Irrati Telebista.
 l'équipe cycliste Euskaltel-Euskadi ;
 Euskadi ta Askatasuna, organisation armée et séparatiste mieux connu sous son acronyme ETA.

Article connexe 
 Lexique basque dans la langue française

Notes et références 

Pays basque